Влади́мир Фёдорович Ла́дысев () — белорусский , педагог. Доктор исторических наук (1989), профессор (1990).

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Дятель Дубровенского района Витебской области Белорусской ССР. Окончил Белорусский государственный университет (1967), в 1971 году — аспирантуру в БГУ, защитил кандидатскую диссертацию (БГУ; «Деятельность Компартии Западной Белоруссии по организации трудящихся масс на борьбу за демократические права и свободы (1934—1938 гг.)»). В 1989 году защитил докторскую диссертацию (Институт истории партии при ЦК КП БССР; «Деятельность Компартии Западной Белоруссии по организации трудящихся масс на борьбу за демократию, подведение их к социалистической революции (1926—1938 гг.)»).

С 1967 года работал учителем; ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в БГУ. С 1979 года — заместитель начальника Управления преподавания общественных наук Министерства высших учебных заведений Белорусской ССР. С 1981 года — доцент Белорусского технологического института. С 1985 года — заведующий кафедрой общественных наук Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь. С сентября 1996 года до 2012 года — профессор кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени Исторического факультета Белорусского государственного Университета.

Умер 24 мая 2017 года.

Научная деятельность 
Занимался исследованием истории становления партийно-политической системы Белоруссии и белорусской государственности в XX веке и белорусского национально-освободительного движения в Западной Белоруссии.

Библиография 
Автор более 150 научных и научно-методических публикаций, в числе которых — 5 монографий.
 Ладысеў, У. Ф. КПЗБ — арганізатар барацьбы працоўных за дэмакратычныя правы і свабоды (1934—1938 гг.) / У. Ф. Ладысеў. — Минск : БДУ, 1976. — 168 с.
 Ладысеў, У. Ф. Насуперак волі народа : З гісторыі палітычнага банкруцтва беларускіх нацыяналістычных партыі і арганізацый у Заходняй Беларусі (1934—1939 гг.) / У. Ф. Ладысеў. — Минск : Бібліятэчка газеты «Голас Радзімы», 1976. — 77 с.
 Ладысеў, У. Ф. Шлях да свабоды : З гісторыі рэвалюцыйна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі ў 1919—1939 гг. / У. Ф. Ладысеў. — Минск : БДУ, 1978. — 133 с.
 Ладысев, В. Ф. В борьбе за демократические права и свободы : Из исторического опыта компартии Западной Белоруссии, 1926—1938 гг. / В. Ф. Ладысев. — Минск : Беларусь, 1988. — 191 с.
 На пераломе эпох : станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917—1920 гг.) / П. І. Брыгадзін, У. Ф. Ладысеў. — Мінск, БДУ, 1999. — 127 с.
 Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.) / П. І. Брыгадзін, У. Ф. Ладысеў. — Мінск, БДУ, 2003. — 307 с.
 Беларуская нацыя : Уз’яднанне, верасень 1939 г. — чэрвень 1941 г.: Зборнік дакументаў і матэрыялаў / склад. У. Ф. Ладысеў. — Мінск, БДУ, 2004. — 197 с.
 Ладысеў, У. Ф. Акт гістарычнай справядлівасці / У. Ф. Ладысеў // Працы гістарычнага факультэта : навук. зб. Вып. 1 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — С. 277—282.
 Ладысеў, У. Ф. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ва ўмовах курсу кіраўніцтва Савецкай Расіі на сусветную пралетарскую рэвалюцыю (1918—1920 гг.) / У. Ф. Ладысеў // Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 2 / рэдкал. У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.] — Мінск : БДУ, 2007. — С. 29—35.
 Ладысеў, У. Ф. Самавызначэнне Беларусi : шляхi вырашэння праблемы / У. Ф. Ладысеў // Крыніцазнаўства i спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 5 / Рэдкал. У. Н. Сідарцоў (адк. рэд.), С. М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [i iнш.] — Мінск : БГУ, 2009. — C. 95—101.

Является соавтором монографий и учебников:

 Палітычныя партыі Беларусі : Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі / У. Ф. Ладысеў [і інш.]. Мінск : Згода, 1994. — 262 с.
 История Беларуси: Учеб.-информ. пособие для студентов и учащихся / В. В. Григорьева [и др.]. — Минск : БГУ, 2001. — 446 с.
 Гісторыя Беларусі : Курс лекцый : У 2 ч. / Рэдкал.: П. І. Брыгадзін [і інш.]. — Ч.2 : XIX—XX стагоддзі. — Мінск : РІВШ БДУ, 2002. — 655 с.
 История Беларуси : полный курс : пособие для старшеклассников и поступающих в вузы / Емельянчик В. П. [и др.]. — Минск : Юнипресс, 2005. — 414 с.
 Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя : дапаможнік для студэнтаў прыродазнаўчых факультэтаў / А. Г. Каханоўскі [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2008. — 311 с.
 История Беларуси. Полный курс : пособие для старшеклассников и поступающих в вузы / Ю. Л. Козаков [и др.]. — Минск : Изд-во Юнипресс, 2008. — 491 с.
 Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці : ХХ стагоддзе / М. П. Касцюк [і інш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2008. — 614 с.
 История Беларуси : полный курс : учебное пособие для студентов неисторических специальностей вузов / Ю. Л. Казаков [и др.]. — Минск : Юнипресс, 2010. — 507 с.
 Становление и развитие белорусской государственности / А. Г. Кохановский [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 42 с.

Примечания

Литература 
 Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. — Т. 4.: Кадэты — Ляшчэня / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : БелЭн імя Петруся Броўкі, 1997. — С. 329.

Ссылки 
 Мазько Э.  Савецкая гістарыяграфія беларускага нацыянальнага руху ў міжваеннай Польшчы (20—30-я гг. ХХ ст.) // Гістарычны Альманах. — 2004. — Т. 10.

Выпускники исторического факультета Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета